Le Pays de Charente limousine est un des six pays du département de la Charente. Il est situé au nord-est du département, et il englobe à peu près la région naturelle et historique de la Charente limousine.

Géographie 

Le Pays de Charente limousine est légèrement plus étendu que la Charente limousine à l'ouest.

Composition 
Ce pays regroupe deux communauté de communes: la Haute-Charente et le Confolentais.

Cette liste présente les 64 communes faisant partie du Pays de Charente limousine :

 Communauté de communes du Confolentais :
 Abzac ; Alloue ; Ambernac ; Ansac-sur-Vienne ; Benest ; Brillac ; Champagne-Mouton ; Chassiecq ; Confolens ; Épenède ; Esse ; Hiesse ; Le Bouchage ; Le Vieux-Cérier ; Lessac ; Lesterps ; Manot ; Montrollet ; Oradour-Fanais ; Pleuville ; Saint-Front ; Saint-Christophe ; Saint-Germain-de-Confolens ; Saint-Maurice-des-Lions ; Turgon ; Vieux-Ruffec

 Communauté de communes de Haute-Charente : 
 Beaulieu-sur-Sonnette ; Brigueuil ; Cellefrouin ; Chabanais ; Chabrac ; Chasseneuil-sur-Bonnieure ; Chassenon ; Cherves-Chatelars ; Chirac ; Étagnac ; Exideuil ; Genouillac ; La Péruse ; Le Grand-Madieu ; Les Pins ; Lésignac-Durand ; Lussac ; Massignac ; Mazerolles ; Mazières ; Montembœuf ; Mouzon ; Nieuil ; Parzac ; Pressignac ; Roumazières-Loubert ; Saint-Claud ; Saint-Laurent-de-Ceris ; Saint-Mary ; Saint-Quentin-sur-Charente ; Saulgond ; Suaux ; Suris ; Vitrac-Saint-Vincent

 communes n'appartenant à aucune des deux intercommunalités, mais tout de même incluses au territoire du Pays de Charente limousine :
 Roussines ; Sauvagnac ; Verneuil

Présidence 
Gérard Desouhant, maire de Champagne-Mouton, conseiller général de Champagne-Mouton

Voir aussi

Articles connexes 
 Pays (aménagement du territoire)
 Charente limousine
 Liste des intercommunalités de la Charente

Liens externes 
 
 Agence départementale de développement de la Charente. Le pays de Charente limousine

Références 

Limousine